Minch ist der Name von

 The Minch, Meerespassage in Schottland
 Grigorij Nikolaevič Minch, russischer Biowissenschaftler, beteiligt an der Erforschung des Milzbrands